

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Stoa“ beginnt.

Stoa 



 Støa, Johan (1900–1991), norwegischer Skilangläufer
 Stoa, Ryan (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler